Place de l’Étoile steht für:

 Place de l’Étoile, früherer Name des Place Charles-de-Gaulle in Paris
 Place de l’Étoile, französischer Name des Sāhat an-Nadschma in Beirut
 La Place de l’Étoile (deutsch Titel Place de l’Étoile), Roman von Patrick Modiano (1968)